Reitling heißen folgende geographischen Objekte:

 Reitling (Gemeinde Wartberg), Ort bei Wartberg ob der Aist, Oberösterreich
 Reitlingstal, Tal im nordwestlichen Teil des Höhenzugs Elm bei Braunschweig

Siehe auch:
 Reiting